Чепура — рід птахів родини Чаплевих.

Чепура — українське прізвище:
 Чепура Катерина Петрівна (1986) — українська режисерка та громадська активістка.

Див. також 
 Чепура велика
 Чепура мала

Українські прізвища